Kompot puede referirse a:

 Kompot, bebida del este de Europa.
 Kompot, ciudad de Camboya.
 Kompot, provincia de Camboya.